Анненський Інокентій Федорович — російський поет, драматург, перекладач, критик, літературознавець, педагог.
 Анненський Ісидор Маркович (1906—1977) — радянський режисер і сценарист.
 Анненський Микола Федорович — російський публіцист, економіст, громадський діяч.

Прізвища